Бурбон (округ, Канзас)
Бурбон (округ, Кентуккі)